Emporia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Emporia (Kansas)
Emporia (Virginia)
Bovendien naar:
Emporia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten